Nain (Iran), stad in Iran
Naïn, stad in Israël
Nain (Canada), dorp in de Canadese regio Labrador
Náin, Náin I, Náin II, dwergen in werk van Tolkien